Ana Reverte (1951-), née Ana Zamora Martín, une chanteuse de flamenco espagnole.
 Antonio Reverte Jiménez (1870-1903), un matador espagnol.
 Arturo Pérez-Reverte (1951-), écrivain, scénariste espagnol et ancien correspondant de guerre.
Patronyme hispanique